Вита́лий Серге́евич Анике́енко () — российский хоккеист, защитник. Играл за ярославский «Локомотив» и новокузнецкий «Металлург».

Биография 
Родился 2 января 1987 года в Киеве. Школы: «Льдинка» (Киев) и «Торпедо»/«Локомотив» (Ярославль). Первый тренер — Вячеслав Лепеха. Выступал за юношеские и молодёжные команды «Локомотив»-87 (2002—2004), «Локомотив»-2 (2003—2007). Играл на юношеских и молодёжном чемпионатах мира. С 2005 года играл за основной состав «Локомотива».

Погиб на 25-м году жизни вместе с командой 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта с ярославского аэропорта.

Похоронен на киевском Совском кладбище.

Статистика

Клубная карьера

Международная карьера 

 Статистика приведена по данным сайта  Eliteprospects.com

Достижения 
 Серебряный призёр национального чемпионата (2008, 2009), бронзовый призёр (2011)
 Чемпион Первой лиги России (2003), бронзовый призёр Первой лиги (2005)
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (2007)
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2003)
 Самый полезный игрок молодёжного чемпионата мира по системе «+/-» (+6)

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Погибшие в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года
Похороненные на Совском кладбище